M 120 bezeichnet:

 ein Minensuchboot der Kaiserlichen Marine, siehe Garaventa (Schiff)
 eine Motorenbaureihe von Daimler-Benz, siehe Mercedes-Benz M 120